Donelson ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Jackson Donelson (1799–1871), Diplomat und Kandidat für die Vizepräsidentschaft der Vereinigten Staaten
 Daniel Smith Donelson (1801–1863), General der Konföderierten Staaten von Amerika im Amerikanischen Bürgerkrieg
 Emily Donelson (1807–1836), ehemalige First Lady der USA
 John Donelson (1718–1786), Mitbegründer von Nashville/Tennessee
 Rachel Jackson (1767–1828), Ehefrau des US-Präsidenten Andrew Jackson

Sonstiges
 Donelson (Tennessee), Vorort von Nashville/Tennessee
 Fort Donelson, nähe Nashville/Tennessee

Siehe auch:
 Donnellson
 Donaldson